Le mot studio peut désigner :
 un appartement d'une pièce ;
 un studio d'artiste, atelier où travaille un créateur ;
 un studio de cinéma, lieu de tournage ;
 un studio d'enregistrement ou d'émissions en direct (programmes radio ou télévision) ;
 un studio graphique ;
 un studio d'animation, produisant des films d'animation ;
 un studio photographique pour les prises de vues photographiques non numériques ;
 un studio photo numérique pour les prises de vues photographiques et leur traitement numérique.

Le nom Studio peut également désigner :
 Studio magazine, un magazine de cinéma français ;
 La gamme d'ordinateurs portables Studio du fabricant Dell ;
 Une suite de logiciels professionnels Final Cut Studio créé par Apple ;
 Studio, un album de Julien Clerc sorti en 2003;
 Studio, Gallimard, 1997, un roman de Philippe Sollers;
 Studio, datif ou ablatif latin, signifiant étude.

Notes et références

Voir aussi